Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Niweliński – polski zootechnik
 Józef Niweliński – polski biolog i farmaceuta